Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1983 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe e Peter Rennert erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 6–2, 6–4 contro Mark Edmondson e Sherwood Stewart.

Teste di serie
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 John McEnroe /  Peter Rennert (finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1983